Ignacio de la Llave kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Mixtequilla, ort, Veracruz, Ignacio de la Llave, 
 Ignacio de la Llave (kommun), Veracruz, 
 Ignacio de la Llave, Tamaulipas, ort, El Mante, 

Robotskapade Mexikoförgreningar